Lipton International Players Championships 1985 var den første udgave den turnering, som senere udviklede sig til Miami Open. Turneringen blev afviklet i Laver's International Tennis Resort i Delray Beach, Florida, USA i perioden 4. - 18. februar 1985.

Turneringen bestod af en herresinglerække med 128 spillere og en herredoublerække med 64 par, der var en del af Grand prix-serien i tennis 1985, en damesinglerække med 128 spillere og en damedoublerække med 64 par, der var en del af WTA Tour 1985 samt en mixed double-række. I herresingleturneringen blev kampene i første til fjerde runde spillet bedst af tre sæt, men man fra kvartfinalen og frem spillede bedst af fem sæt.

Herresingleturneringen blev vundet af Tim Mayotte, der besejrede Scott Davis i finalen med 4–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–4, mens titlen i damesingle gik til Martina Navrátilová efter finalesejr over Chris Evert-Lloyd på 6–2, 6–4. Herredoublefinalen blev vundet af Paul Annacone og Christo van Rensburg over Sherwood Stewart og Kim Warwick med 7–5, 7–5, 6–4. I damedouble vandt Gigi Fernández og Martina Navrátilová finalen over Kathy Jordan og Hana Mandlíková med 7–6(4), 6–2. Og sidst men ikke mindst opnåede Martina Navratilova fuldt hus med tre vundne titler, da hun sammen med Heinz Günthardt også vandt mixed double-titlen efter finalesejr over Wojciech Fibak og Carling Bassett med 6–2, 6–2.

Finaler

Resultater

Herresingle

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden, tredje og fjerde runde

Damesingle

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden, tredje og fjerde runde

Herredouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damedouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger

Herresingleresultater 
Sony Ericsson Open – Results archive – 1985 Men's singles  
Results from tennis – Delray Beach 1985 – Men's singles

Damesingleresultater 
Sony Ericsson Open – Results archive – 1985 Women's singles  

1985
Grand prix-serien i tennis 1985
WTA Tour 1985